
Molekulska formula -{C28H46O}- se može odnositi na:

 22-Dihidroergokalciferol
 Brasikasterol
 Dihidrotahisterol
 Episterol